Äquivalent steht für:

 Äquivalent, psychoenergetische Bezeichnung, siehe Affektäquivalent
 Val (Einheit), auch Äquivalent oder Grammäquivalent, veraltete Einheit der Stoffmenge

Siehe auch:
 Wärmeäquivalent (historischer Umrechnungsfaktor)

 Äquivalenz (Begriffsklärung)